Konkursordnung steht für:
 Deutsches Recht: Konkursordnung (Deutschland), bis 31. Dezember 1998 gültige Vorgängerin der Insolvenzordnung (Deutschland)
 Österreichisches Recht: Konkursordnung (Österreich), bis 30. Juni 2010 gültige Vorgängerin der Insolvenzordnung (Österreich)